Dowon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dowon-dong, Incheon, stadsdel i Incheon, 
 Dowon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,